A lista Románia legmagasabb épületei közül azokat tartalmazza, amelyek építése befejeződött és legalább 60 méter magasak.

Fordítás

Jegyzetek 

 
Romániával kapcsolatos listák
Építészeti rekordok
Építészeti témájú listák